sójka – gatunek ptaka z rodziny krukowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Sójka – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Stawiguda
 Sójka – część wsi Kobyla Góra w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra

Inne 
 Sójka – szczyt w Górach Wałbrzyskich